Роберт Уоллес (): Уоллес, Роберт (1697—1771) — британский экономист.

См. также 
 Уоллес, Боб